Ажанс Ава () y Паризу међународна установа, која стоји под непосредним утицајем свагдање француске владе a било непосредно било преко других установа снабдева вестима и огласима већину највећих светских листова [основао ју је под краљем Лујем Филипом (-{Louis Philippe}-, 1773. до 1750, краљевао од 1730. до 1848) трговац Шарл Ава (-{Charles Havas}- + 1858), до год. 1879. држао ју је његов син Огист (-{Auguste Havas}-, + 1889) a онда је претворена у деоничко друштво).

Предузећа из Париза